Cortometraje en blanco y negro dirigido por Iván Zulueta como práctica para el segundo curso de la Escuela Oficial de Cine. A pesar de no aparecer en los créditos, la historia está inspirada en el relato de Edgar Allan Poe "El retrato ovalado". Rodada en 35mm.

Este es el primer trabajo profesional en cine de Zulueta (con anterioridad, había rodado con tan solo 20 años La fortuna de los Irureta en súper 8 de forma amateur).

Enlaces externos